Baille puede referirse a:
 Baílle (España), aldea española de la parroquia de Suegos, municipio de Pol, provincia de Lugo, Galicia.
 Baillé (Francia), comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine, región de Bretaña.